Ledning har flere betydninger:

 Elektrisk ledning – en elektrisk leder, evt. omgivet af en elektrisk isolator
 Køreledning – ledning der overfører strøm til en elektrisk drevet trolleybus (to køreledninger), tog eller sporvogn
 Vandrør – kan også kaldes vandledning
Optisk fiber - Kan også kaldes lysleder

Se også
 Kabelbakterie